Název Commerce nese více sídel ve Spojených státech amerických:

 Commerce (Kalifornie)
 Commerce (Georgie)
 Commerce (Missouri)
 Commerce (Oklahoma)
 Commerce (Texas)